Scopul acestei pagini este de a prezenta lista episoadelor ale serialului Hero: 108.

Liste de episoade ale serialelor de animație